Attilio Fizzotti – calciatore italiano
 Eugenio Fizzotti – presbitero italiano